

Astronomia
 7425 Lessing – asteroide della fascia principale
 Lessing – cratere sulla superficie di Mercurio

Persone
 Doris Lessing (1919-2013) – scrittrice britannica
 Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) – filosofo e letterato tedesco
 Julius Lessing (1843-1908) – storico dell'arte e direttore museale tedesco
 Karl Friedrich Lessing (1808-1880) – pittore tedesco
 Roland Lessing (1978) – biatleta estone
 Simon Lessing (1971) – triatleta britannico
 Theodor Lessing (1872-1933) – filosofo tedesco